Stom (stem), niet kunnen praten
Doofstom, niet kunnen praten vanwege doofheid
Ben Stom (1886-1965), een Nederlandse ex-voetballer
Matthias Stom, een 17e-eeuwse Nederlandse schilder en tekenaar
Stomme film
(ten onrechte) gebruikt als synoniem van zwakbegaafdheid